La désignation de Bayer Mu Scorpii (μ Sco, μ Scorpii) est partagée par deux étoiles de la constellation du Scorpion :
 μ Scorpii, également nommée Xamidimura ;
 μ Scorpii, également nommée Pipirima.
Elles sont séparées de 0,1° sur le ciel.

Elles font partie de deux astérismes différents dans l'astronomie chinoise. μ Scorpii est membre de l'astérisme 尾 (Wěi), Queue et μ Scorpii est seule dans l'astérisme 神宮 (Shén Gōng), vestiaire. Les deux astérismes sont associés de la loge lunaire Wei.

Dans la mythologie polynésienne, elles étaient Piri-ere-ua (signifiant "l'inséparable"), deux enfants qui avaient fui leurs parents indignes.

Références

Liens externes
 
 

Constellation du Scorpion
Homonymie stellaire
Scorpii, Mu